Анжела Чобану — молдовська актриса театру і кіно.
 Іларіон Чобану — румунський кіноактор.
 Чобану Йон Костянтинович — молдовський письменник.
 Міхаела Чобану — іспанська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Неллі Чобану — молдовська співачка, заслужений діяч мистецтв Республіки Молдова.
 Петру Чобану (* 1993) — молдовський професійний боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Чобану Степан Іванович (1963—2022) — український військовий льотчик, Герой України (посмертно).
 Штефан Чобану — румунський історик, віце-президент Румунської академії.

Також 
 Чобану — село у повіті Констанца в Румунії.
 Чобану (комуна) — комуна у повіті Констанца в Румунії.
 Чобану (річка)
 Чебану